Platylobium Sm., 1793 : genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae ;
Platylobium Kütz., 1849 : genre d’algues de la famille des Sargassaceae, synonyme de Cystophora ;
 Platylobium Lindner, 1933 : genre d'insectes diptères de la famille des Stratiomyidae.